Drugchu (tib.  'brug chu) bezeichnet:

den Ort Zhugqu im Südosten der chinesischen Provinz Gansu am Oberlauf des gleichnamigen Flusses
den im Chinesischen als Bailong Jiang 白龙江 bezeichneten Fluss, ein Nebenfluss des Jialing Jiang